Bob Martin (1922-1998) – cantante austriaco
 Bob Martin (n. 1962) – comico, scrittore e attore canadese 
 Bobby Martin (1930-2013) – produttore, arrangiatore e compositore statunitense 
 Robert Martin (1891-1980) – direttore della fotografia statunitense
 Robert Martin (1908-1976) – scrittore statunitense
 Robert Patrick Martin (1900-1942) – bobbista statunitense
 Robert Martin – canottiere statunitense
 Robert Marvin Martin detto Bobby (n. 1969) – cestista statunitense
 Robert W. Martin detto Bob (n. 1969) – cestista statunitense
 Robert Cecil Martin detto "Uncle Bob" – informatico statunitense